

Cinema
 Il fiume (The River) – film del 1929 diretto da Frank Borzage
 The River – film del 1938 diretto da Pare Lorentz
 Il fiume (The River) – film del 1951 diretto da Jean Renoir
Il fiume dell'ira (The River) – film del 1984 diretto da Mark Rydell

Musica 
 The River – album di Bruce Springsteen del 1980
The River – singolo di Bruce Springsteen del 1980
 The River – album di Ali Farka Touré del 1990
 The River – album di William Basinski del 2002
 The River – singolo dei Good Charlotte del 2007, dall'album Good Morning Revival
 The River (Worship Sessions Volume 4) – album di Neal Morse del 2009
 The River – singolo dei Moment con Amanda Fondell del 2017

Televisione
The River – serie televisiva statunitense del 2012